Сен-Міше́ль-де-ла-Рое́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний схід від Нанта, 35 км на південний захід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 88 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 251,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мішель-де-ла-Рое на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мішель-де-ла-Рое на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн